Santa Columba puede referirse a:

Al menos cuatro santas femeninas de la Iglesia católica con el nombre de Columba:
 Santa Columba de Sens.
 Santa Columba de Cornualles.
 Santa Columba de Roma.
 Santa Columba de Córdoba.

Un santo varón con ese nombre (San Columba):
 Columba de Iona.
Un beato varón con ese nombre (el beato Columba):
 Columba Marmion.